Skit kan syfta på:
Vardaglig benämning på människans exkrementer, se avföring
Vardaglig benämning på djurs exkrementer, se spillning
Vardaglig benämning på avfall
Vardaglig benämning på en förtretlighet, meningslöshet eller något annat som upplevs som är icke-önskvärt
En interjektiv svordom
engelskspråkig [s'kit:] benämning på sketch, satir eller parodi